Chesterton ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Kenneth Chesterton (1899–1973), britischer Politiker
 Frank Chesterton (~1885–?), englischer Badmintonspieler
 G. K. Chesterton (1874–1936), englischer Schriftsteller

Orte in Großbritannien:

 Chesterton (Cambridgeshire)
 Chesterton (Gloucestershire)
 Chesterton (Huntingdonshire)
 Chesterton (Staffordshire)
 Chesterton (Warwickshire)
 Chesterton (Oxfordshire)

in den Vereinigten Staaten:
 Chesterton (Indiana)

im NRHP gelistete Objekte:
 Chesterton Commercial Historic District, in Chesterton, Indiana, ID-Nr. 99001102
 Chesterton Residential Historic District, in Chesterton, Indiana, ID-Nr. 09001134

Siehe auch:
 Chestertown